Це список країн за рівнем смертності

Коефіцієнт смертності (‰) — середньорічна кількість смертей протягом року на 1000 населення в середині року.   

 
В 2013 році за даними звіту ЦРУ США на першому місці за рівнем смертності ПАР (17,36 осіб на 1000 жителів), другому — Україна (15,75), слідом за Україною йдуть Лесото (15,02), Чад (14,85), Гвінея-Бісау (14,77). Росія займає 10 місце з 13,97 осіб на 1000 жителів. Польща — на 46 місці (10,31), Білорусь — на 13 місці (13,68), Угорщина — на 23-ому (12,71), Молдова — на 24-ому (12,61). Найменший рівень смертності в Катарі (1,54), ОАЕ (2,01), Кувейті (2,14).

Список

Див. також 
 Міжнародні рейтинги України
Список країн за населенням

Примітки 

Смертність
Смертність